F15 oder F 15 steht für:
 BMW F15, deutsches Automobil
 Nissan Juke F15, japanisches Automobil der Generation Nissan Juke #Juke (2010–2019)
 Galleri F 15, norwegisches Museum
 „Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein“ (ICD-10-Code)
 CMCQ, quantenphysikalisches Wissenschaftsprojekt in Österreich, Spezialforschungsbereich F15 des FWF

F-15 steht für:
 McDonnell Douglas F-15, seit 1997 Boeing F-15, US-amerikanischer Luftüberlegenheitsjäger
 McDonnell Douglas F-15 ACTIVE, Flugzeug-Prototyp der NASA (Advanced Control Technology for Integrated Vehicles)
 McDonnell Douglas F-15 S/MTD, Flugzeug-Prototyp der NASA (Short Takeoff and Landing/Maneuver Technology Demonstrator)
 Northrop F-15 Reporter, Aufklärungsflugzeugversion der Northrop P-61
 Jane's F-15, Flugsimulator (1998)
 Accuphase F-15, aktive High-End-3-Wege-Frequenzweiche (Electronic Frequency dividing network) von Accuphase (1981)
 Fluor-15, Isotop von Fluor (15F)

Abkürzung